Проект моста через пролив Эт-Тиран — предложен 8 апреля 2016 года во время визита саудовского короля Салмана в Египет и встречи с президентом ас-Сиси. Автомобильный мост возможной длиной от 7 до 10 км соединит регион Табук Саудовской Аравии и провинцию Южный Синай Египта.

Предполагаемый срок строительства — 7 лет; плановая цена проекта — от 3 до 4 млрд долл. США.

См. также

Примечания

Ссылки 
 مقالة في موقع العربية عن جسر الملك عبد الله
 خوان أون لاين، يوليو
 أخبار مصر، مارس 2012

Мосты Египта
Мосты Саудовской Аравии
Пограничные мосты
Строительные проекты
2016 год в Египте
Тиранский пролив